Байджиев () — киргизская фамилия.

Известные носители 
 Байджиев, Мар Ташимович (1935—2021) — киргизский и советский прозаик, публицист, драматург, журналист, режиссёр театра и кино, литературовед, переводчик. Заслуженный деятель искусства Киргизской ССР. Народный писатель, академик Национальной киноакадемии Киргизии.
 Байджиев, Ташим Исхакович (1910—1952) — советский киргизский писатель, просветитель, литературовед, критик, драматург, учёный-филолог.